KIB steht für: 
 Kodiak Island Borough
 Konstruktiver Ingenieurbau
 Kirchheimbolanden (Kfz-Kennzeichen), Donnersbergkreis
 Ivanof Bay Seaplane Base (IATA-Code), Wasserflugzeugbasis von Ivanof Bay (Alaska), Lake and Peninsula Borough, Alaska

KiB steht für:
 Kibibyte (Binärpräfix), Abkürzung für 210 Bytes = 1.024 Bytes; siehe Byte#Präfixe

Kib steht für:
 Kibibit (Binärpräfix), eine weniger gebräuchliche Abkürzung für 210 Bits = 1.024 Bits; siehe Bit

Personen:
 Abdel Rahim el-Kib (* 1951),  libyscher Politiker

kib steht für:
 Koalib (Sprache) (ISO-639-3-Code), Heiban-Sprache im Sudan

KIB